Hemimetopius är ett släkte av steklar. Hemimetopius ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Hemimetopius